Mackintosh (roba), mena de gavardina no permeable a l'aigua, per a protegir de la pluja, fet de material plastificat o laminat amb plàstic
 McIntosh (poma), varietat de poma
 Apple Macintosh, família d'ordinadors de l'empresa Apple Inc
 Toponímia:
 McIntosh (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 McIntosh (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 McIntosh (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 McIntosh (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 John Mackintosh Hall, centre cultural en el territori britànic d'ultramar de Gibraltar
 Biografies:
 Aeneas Mackintosh (1879 – 1916), oficial de la Marina mercant Britànica i explorador Antàrtic
 Cameron Mackintosh (1946), productor teatral britànic
 Charles Macintosh (1766 - 1843), inventor de l'impermeable 
 Charles Rennie Mackintosh (1868 - 1928), arquitecte, dissenyador i aquarel·lista escocès
 Robert Mackintosh (Escòcia, 1745 - Londres, 1807), compositor escocès
 William McIntosh (Coweta, 1775-1825), cabdill creek